Abel Iturralde steht für:
 Provinz Abel Iturralde, Provinz in Bolivien

Abel Iturralde ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Abel Iturralde Palacios (1869–1935), bolivianischer Politiker